Eryngium hedgeanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Kit Tan och Yildiz. Eryngium hedgeanum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
hedgeanum